Заида:

 Заида — город в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан.
 Заида — роман Мари де Лафайет (1670). 
 Заида — незаконченная опера-зингшпиль В. А. Моцарта.